Obá (orixá) — orixá dos iorubás
 Obá (rei) — título real entre os iorubás
 Obá do Benim — rei do Império do Benim
 Obá de Lagos — rei de Lagos, na Nigéria